St. Libory – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti
St. Libory – CDP del Nebraska, Stati Uniti